Името Слатино носят няколко села:

 Слатино, област Кюстендил, България
 Слатино, област Перник, България
 Слатино, община Дебърца, Северна Македония
 Слатино, община Теарце, Северна Македония
 Слатино, Дергачевски район, Харьковска область, Украйна
 Слатино, Хвойнински район, Новгородска област, Русия
 Слатино, Маревски район, Новгородска област, Русия

вж. също
 Слатина, община Македонски Брод, Северна Македония